Гремячинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Гремячинское сельское поселение — входит в Прибайкальский район
 Гремячинское сельское поселение — входит в Осинский район Пермского края
 Гремячинское сельское поселение — входит в Лысогорский район Саратовской области